Матфе́й (, ) — старая форма мужского имени Матвей. Отчества: Матфе́евич, Матфе́евна.

Известные носители 
 Левий Матфей (ум. ок. 60) — апостол и евангелист.

См.

Другое 
 Матфей — кратер на видимой стороне Луны, находится рядом с местом посадки космического корабля Аполлон-15.

См. также 
 Маттиас
 Матфий
 Евангелие от Матфея (значения)

Мужские имена
Имена еврейского происхождения